Мамі Доносіро і Ай Суґіяма були чинними чемпіонками але цього разу виступали в парі з іншими партнерками, Доносіро - з Ямаґісі Йоріко, а Суґіяма - з Наґацука Кьоко.

Доносіро і Ямаґісі програли в першому колі парі Обата Саорі і Урабе Намі.

Міхо Саекі і Юка Йосіда виграли титул, у фіналі перемігши пару Наґацука і Суґіяма з рахунком 6–7, 6–4, 7–6.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Крістін Редфорд /  Ренне Стаббс (1-ше коло)
 Наґацука Кьоко /  Ай Суґіяма (фінал)
 Патті Фендік /  Маріанн Вердел-Вітмаєр (півфінал)
 Жанетта Гусарова /  Рейчел Макквіллан (півфінал)

Сітка

Посилання 
 1995 Відкритий чемпіонат Японії з тенісу Women's Doubles Draw 

Парний розряд